

Persone 
 Ippaso di Metaponto – filosofo e matematico greco antico
 Katia Ippaso – giornalista e scrittrice italiana

Mitologia 
 Ippaso – personaggio della mitologia greca, figlio di Leucippe e che da lei e le sue sorelle fu ucciso
 Ippaso – personaggio della mitologia greca, figlio di Pelope e Ippodamia
 Ippaso – personaggio della mitologia greca, un cacciatore del Cinghiale calidonio. Figlio di Eurito (figlio di Menelao)
 Ippaso – personaggio della mitologia greca, da Pellene e padre di Attore, Asterio, Anfione e Naubolo
 Ippaso – personaggio della mitologia greca, un Centauro ucciso da Teseo durante il matrimonio tra Piritoo e Ippodamia
 Ippaso – personaggio della mitologia greca, uno dei figli di Priamo
 Ippaso – personaggio della mitologia greca, un guerriero della Tessaglia ucciso da Agenore durante la guerra di Troia
 Ippaso – personaggio della mitologia greca, figlio di Ceice ucciso da Eurito mentre combatteva al fianco di Eracle
 Ippaso – personaggio della mitologia greca, padre di Ippomedone, ucciso durante la guerra di Troia
 Ippaso – personaggio della mitologia greca, padre di Carope, ucciso durante la  guerra di Troia
 Ippaso – personaggio della mitologia greca, padre di Agelao di Mileo, ucciso durante la guerra di Troia
 Ippaso – personaggio della mitologia greca, padre di Coeranus di Licia, ucciso durante la guerra di Troia
 Ippaso – personaggio della mitologia greca, padre di Ipsenore, ucciso durante la guerra di Troia
 Ippaso – personaggio della mitologia greca, padre di Demoleonte, ucciso durante la guerra di Troia
 Ippaso – personaggio della mitologia greca, padre di Apisaone, ucciso durante la guerra di Troia
 Ippaso – personaggio della mitologia greca, auriga e padre di Pammone, ucciso durante la guerra di Troia 
 Ippaso – personaggio della mitologia greca, auriga acheo ucciso da Deifobo

Note